В Воронеже две Успенских церкви:
 Успенская адмиралтейская церковь
 Успенская семинарская церковь